Ewing kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ewing (Illinois)
Ewing (Kentucky)
Ewing (Missouri)
Ewing (Nebraska)
Ewing (New Jersey)
Ewing (Virginia)